Petrina steht für:

 (482) Petrina, einen Asteroiden 
 Petrina (Sizilien), eine antike Stadt in Sizilien
 Academia Petrina

Petřina ist der Familienname folgender Personen:

 František Adam Petřina (1799–1855), tschechischer Physiker
 Theodor Petřina (1842–1928), österreichischer Arzt